The Fall kan syfta på:

The Fall (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp bildad 1976.
The Fall (film) – en amerikansk-indisk film från 2006.
The Fall (bok) – en bok från 2010 av Guillermo del Toro och Chuck Hogan.
The Fall (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2013.
The Fall (musikalbum) – ett musikalbum av Norah Jones från 2009.
The Fall (musikalbum av Gorillaz) – ett musikalbum av Gorillaz från 2011.
The Falls – en brittisk film från 1980

Se även
The Fallen
Fall